Lucas Feuk, född 19 februari 2001 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Rapid City Rush i ECHL.
Lucas Feuk är son till den före detta professionella ishockeyspelaren, Tomaz Eriksson, som bland annat har spelat för Väsby IK HK, Djurgårdens IF och Södertälje SK i SHL.

Feuk blev draftad av Calgary Flames i den 4:e rundan som 116:e totalt år 2019.

Källor 

Män
Födda 2001
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Västerviks IK
Idrottare från Stockholm
Spelare valda i NHL Entry Draft 2019
Svenska idrottare under 2000-talet